Mogiljow (russisch ) steht für:

 russische Transkription der weißrussischen Stadt Mahiljou
 russische Transkription des ukrainischen Dorfes Mohyliw